Veneza — cidade na região Vêneto, Itália
 Língua vêneta ou língua veneziana — idioma românico falado na região do Vêneto, na Itália

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos